Волово — топоним:

Населённые пункты 
 Болгария
 Волово — село в Русенской области.

 Молдавия
 Волово — село в Сорокском районе.

 Россия
 Волово — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Волово — село в Воловском районе Липецкой области.
 Волово — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Волово — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Волово — деревня в Путятинском районе Рязанской области.
 Волово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Волово — рабочий посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Волово — село в Двориковском сельском поселении Воловского района Тульской области.

Озёра 
 Волово — озеро карстового происхождения в Воловском районе Тульской области.
 Волово — озеро в городской черте Полоцка в Белоруссии.